Biblioteca Real o Real Biblioteca es un nombre que designa a distintas bibliotecas pertenecientes a o dependientes de un reino, y que puede referirse a los siguientes artículos de Wikipedia:

 Biblioteca Real de Alejandría.
 Biblioteca Real de Turín (Biblioteca Reale di Torino).
 Biblioteca Real, Windsor (Royal Library).
 Biblioteca Real Neerlandesa (Koninklijke Bibliotheek -KB-)
 Biblioteca Nacional de Suecia (Kungliga biblioteket)
 Biblioteca Real de Dinamarca (Kongelige Bibliotek)
 Biblioteca Real de Bélgica (Koninklijke Bibliotheek België, Bibliothèque royale de Belgique o Biblioteca Albertina -KBR-)
 Biblioteca Real de Francia nombre con que se hizo pública en 1692, la biblioteca que durante el Imperio Napoleónico fue conocida como Biblioteca Nacional Imperial.
 Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid.
 Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
 Real Biblioteca Pública da Corte, nombre con que en 1796 se fundó la biblioteca que hoy día es la Biblioteca Nacional de Portugal.